Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Salvador Navarro e Rubén Ramírez Hidalgo che hanno battuto in finale Juan Pablo Brzezicki e Juan Pablo Guzmán 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Federico Browne /  Mariano Delfino (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki /  Juan Pablo Guzmán (finale)

 Florin Mergea /  Horia Tecău (primo turno)
 Salvador Navarro /  Rubén Ramírez Hidalgo (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2004